Клаусура 2017 () — вторая половина 74-го профессионального чемпионата Мексики по футболу (сезона 2016/17) с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Плей-офф за чемпионство

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Чемпионат Мексики 2016/2017 на rsssf.com 

2017
Мексика
Спорт в Мексике в 2017 году